Sant Calixt I, papa 
 Sant Calixt d'Osca, llegendari cavaller d'Osca, mort el 1003 
 Catacumba de Sant Calixt, catacumba paleocristiana de Roma